Иоанн Киевский может означать:

 Иоанн I (митрополит Киевский) — православный митрополит Киевский.
 Иоанн II (Продром) — православный митрополит Киевский.
 Иоанн III (митрополит Киевский) — православный митрополит Киевский.
 Иоанн IV (митрополит Киевский) — православный митрополит Киевский.

 Иоанн Варяг (уб. 978 или 983) — православный святой, первый известный христианский мученик на Руси.
 Иоанн Войтишич — киевский воевода XII века.
 Иоанн Вышатич (1016—1106) — киевский тысяцкий.
 Иоанн Изяславич (в крещении; 1133/1136 — 1173—1180) — сын великого князя Изяслава Мстиславича, Великий князь Киевский (1173—1174).
 Иоанн (Соколов, Иван Александрович) (1877—1968) — православный экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Русской Православной Церкви.